Graham Greene, engleski romanopisac i pripovjedač.
 Graham Greene (glumac)